Ниже представлен список футболистов с самыми длительными карьерами в сборных. В список включены футболисты, у которых от первого до последнего матча за национальные сборные прошло 20 и более лет. По состоянию на сентябрь 2022 года, данную отметку преодолели 57 футболистов. Лидером является Джордж Веа, чья карьера в сборной Либерии длилась 31 год 342 дня.

Примечательно, что некоторые игроки, перечисленные ниже, сыграли свои прощальные матчи за сборную через несколько лет после завершения карьеры. Это Джордж Веа, Джеймс Деббах, Гиоргос Кудас, Сесар Куэто, Василис Хадзипанагис, Иван Уртадо, Уго Санчес и Башар Абдулла, в противном случае ни один из них не преодолел бы 20-летний рубеж.

Первым отметку в 20 лет преодолел Билли Мередит, это случилось 16 марта 1915 года. Лидером по числу матчей за сборную является Иван Уртадо за более чем 22 года своей карьеры он провёл 168 матчей в составе сборной Эквадора. Наименьшее число матчей за сборную провёл Василис Хадзипанагис — всего 2 игры за сборную Греции. Единственным игрокам, который в настоящее время продолжает выступать за сборную, является Марк Пужол (Андорра).

Список игроков 
Легенда
 Курсивом имя — означает, что либо первый, либо последний матч футболиста не был признан официальным, и без его учёта игрок в список не попадает.
 Курсивом дата первого матча — означает, что в списке указан первый подтверждённый матч футболиста, игрок, возможно, выступал за команду и раньше.
 Синее выделение имени — означает, что игрок продолжает карьеру в сборной

Фотогалерея

Примечания 
Комментарии

Ссылки 
 

Списки футболистов